Vranjska je lahko:
 Vranjska Banja (Srbija)
 Vranjska (Bosna in Hercegovina)